Хедер может означать:

 Хедер — еврейская религиозная начальная школа.
 Хедер — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Хе́дер ( — заголовок) — заголовочный файл в Си и C++.
 Хедер — жатвенная часть зерноуборочного комбайна.

Персоналии
 Хедер — палатин Венгрии.
 Хедер, Мусаб (род. 1993) — катарский футболист.